152 rok naszej ery
 152 rok przed naszą erą
 152 liczba naturalna
 gromada otwarta NGC 152
 planetoida (152) Atala
 droga wojewódzka nr 152
 linia kolejowa nr 152
 niemiecka lokomotywa Baureihe 152
 Sonet 152 Williama Shakespeare'a
 filatelistyka: blok 152 - Egzotyczne ptaki hodowlane
 152 Eskadra Myśliwska
 radziecki transporter opancerzony BTR-152
 amerykański pocisk rakietowy AIM-152 AAAM
 katastrofa lotu Garuda Indonesia 152
 samolot Cessna 152
 radziecki odrzutowiec Ła-152
 francuski myśliwiec Bloch MB.152
 niemiecki myśliwiec Focke-Wulf Ta 152
 działa 152 mm:
 radzieckie działo pancerne SU-152
 radzieckie działo pancerne ISU-152
 152 mm armata wz. 1910/34
 152 mm haubica wz. 1909
 152 mm haubica wz. 1910
 152 mm armata wz. 1910/30
 152 mm armata wz. 1910/34
 152 mm haubicoarmata wz. 1937 (MŁ-20)
 152 mm haubica wz. 1938 (M-10)
 152 mm haubica wz. 1943 (D-1)